Романизация лаосского языка — система транскрипции лаосского письма средствами латинского алфавита. В настоящее время существует несколько систем романизации.

История 

Стандартизированная система романизации лаосского языка была разработана в первой половине XX века, когда Лаос являлся французским протекторатом. По сравнению с системами транскрипции, созданными для тайского и исанского языков, она имела ряд особенностей.

Прежде всего, королевским указом (письмом короля в Литературный комитет) из лаосской письменности были исключены непроизносимые буквы: данное нововведение было призвано облегчить не-лаосцам чтение и письмо на лаосском языке, а также должно было отличить лаосский язык от тайского, имевшего непроизносимые буквы.

Второй особенностью было использование французской, а не английской орфографии (например «ou» вместо «oo» или «u» для обозначения звука «у». В остальном система романизации лаосского языка схожа с тайской.

Французская система транскрипции нашла отражение в стандартах BGN и PCGN. (см. ниже)

Таблицы

Согласные 

В таблице показаны:
 согласные буквы лаосского письма
 транскрипция IPA
 BGN/PCGN — транскрипция по стандарту US Board on Geographic Names и British Permanent Committee on Geographical Names
 транскрипция, принятая в Библиотеке Конгресса
 названия букв в стандарте Unicode

* Официально исключена Министерством образования в 1970 году (замещена ລ), однако встречается до сих пор.

Обозначения гласных 

В таблице приведены лаосские обозначения гласных в сочетании с согласной ກ.

Примечания

Литература 
 Simmala, Buasawan and Benjawan Poomsan Becker (2003), Lao for Beginners. Paiboon Publishing. ISBN 1-887521-28-3
 Report on the current status of United Nations romanization systems for geographical names — Lao (PDF; this document refers to the Lao Commission Nationale de Toponymie. There is no Lao romanization system officially adopted by the UN.)
 Library of Congress romanization table for Lao (PDF)
 Unicode code chart for Lao
 ANSI Z39.35-1979, System for the Romanization of Lao, Khmer, and Pali; ISBN 0-88738-968-6.

Лаосский язык
Романизация